Palmaritos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palmaritos, Paso de Ovejas, ort, 
 Palmaritos, Totutla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar